Humble (Denemarken)
 Humble (parochie)
 Humble (Texas)
 Humble (Kendrick Lamar), een nummer van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar